Kawczynski ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Kawczynski (* 1972), britischer Politiker
 Rudko Kawczynski (* 1954), polnischer Bürgerrechtsaktivist